Geki – pilota automobilistico italiano
Geki – personaggio dell'anime e manga I Cavalieri dello zodiaco
Geki – personaggio della serie di videogiochi Street Fighter
Geki – personaggio della serie televisiva Kyōryū sentai Zyuranger